Елк Ривер има више значења:
 Елк Ривер (Ајдахо)
 Елк Ривер (Минесота)